Граф — власна і загальна назва.

Історія 
 Граф (титул)
 Бургграф
 Імперський граф
 Ландграф
 Маркграф

Математика 
 Граф (математика)

Прізвище 
Граф — германське прізвище.
 Даніель Граф ( 1981) — німецький біатлоніст
 Флоріан Граф ( 1988) — німецький біатлоніст
 Штеффі Граф ( 1969) — німецька тенісистка
 Штефані Граф — австрійська легкоатлетка
 Юрген Граф ( 1951)  — швейцарський історик

Див. також 
 Графф